Това е списък на наградените с орден Стара планина от 2010 до 2019 г.

Наградени

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Бележки 

2010-те